Argenteohyla siemersi är en groddjursart som först beskrevs av Mertens 1937.  Argenteohyla siemersi ingår i släktet Argenteohyla och familjen lövgrodor. IUCN kategoriserar arten globalt som starkt hotad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Lövgrodor
siemersi